Халед Шейх (Dr. Khaled Sheikh) — єменський дипломат.Покинув посаду посла в Кувейті, після Революції в Ємені (2011).

Примітки 

Посли Ємену в Кувейті
Дипломати Ємену